Томас Вальтер Баннерман Киббл (;  — ) — британский физик-теоретик, член Лондонского королевского общества.

Биография 
Киббл родился в индийском Мадрасе в семье профессора математики, был внуком писательницы  и офицера  Уильяма Баннермана. Учился в Эдинбургском университете, где получил степень магистра в области математики и натуральной философии (1955), степень бакалавра по физике (1956) и докторскую степень по математической физике (1958).
Через год начал работать в  Имперском колледже Лондона, с которым был связан всю оставшуюся жизнь, трудился в Лаборатории Блэкетта (The Blackett Laboratory), в 1983—1991 годах возглавлял физический факультет колледжа. Был председателем общества «Учёные против ядерного вооружения» (Scientists against Nuclear Arms).

Киббл был заядлым велосипедистом.

Научная деятельность 
Основные работы Киббла посвящены проблемам квантовой теории поля, особенно на пересечении физики высоких энергий и космологии ранней Вселенной: механизмам спонтанного нарушения симметрии, фазовым переходам и связанным с этим топологическим дефектам — монополям, космическим струнам и доменным стенкам. Его статья о космических струнах вызвала обширный интерес к ним в современной космологии.

Киббл известен как один из соавторов — вместе с Геральдом Гуральником (Gerald Guralnik) и Хагеном (C. R. Hagen) — одного из трёх одновременных открытий механизма Хиггса в теории электрослабого взаимодействия и предсказания существования бозона Хиггса. Эта работа на праздновании 50-летия журнала Physical Review Letters была названа одной из ключевых опубликованных за это время в журнале. За это открытие Киббл был удостоен в 2010 году премии Сакураи по теоретической физике элементарных частиц от Американского физического общества.

Киббл являлся одним из двух сопредседателей междисциплинарной исследовательской программы «Космология в Лаборатории» (COSLAB), 2001—2005, финансировавшейся  (ESF). До этого он был координатором Сети ESF по топологическим дефектам в физике элементарных частиц, физике твёрдого тела и космологии (ESF Network on Topological Defects in Particle Physics, Condensed Matter & Cosmology, TOPDEF). Киббл опубликовал в соавтрстве с Френком Беркширом (Frank Berkshire, the Imperial College Mathematics Department) учебник по классической механике, пятое издание которого было выпущено Imperial College Press весной 2004 года. В 2008 году Киббл был назван одним из выдающихся рецензентов Американского физического общества.

Награды и членства 
 Медаль Хьюза (1981)
 Медаль и премия Резерфорда (1984)
 Медаль и премия Гутри (1993)
 Премия Сакураи (2010)
 Королевская медаль (2012)
 Медаль Дирака (2013)
 Медаль Альберта Эйнштейна (2014)
 Командор Ордена Британской империи (2014)
 Медаль Исаака Ньютона (2016)
 Член Лондонского королевского общества, Американского института физики, Имперского колледжа Лондона, Американского физического общества, Европейского физического общества, Европейской Академии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 T. Kibble’s home page 
 2010 J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics Recipient 
 Papers written by T. Kibble in the INSPIRE-HEP database 
 T. W. B. Papers written by T. Kibble on the Mathematical Reviews website
 Papers written by T. Kibble in Physical Review
 Physical Review Letters — 50th Anniversary Milestone Papers 
 Imperial College London on PRL 50th Anniversary Milestone Papers 
 In CERN Courier, Steven Weinberg reflects on spontaneous symmetry breaking 
 Profs. try to solve mysteries of universe
 Physics World, Introducing the little Higgs 
 The History of the Guralnik, Hagen and Kibble development of the Theory of Spontaneous Symmetry Breaking and Gauge Particles 
 Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble Mechanism on Scholarpedia 
 History of Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble Mechanism on Scholarpedia 
 Sakurai Prize Videos 
 Massive by Ian Sample
 Modern Science Map 
 Steven Weinberg on LHC 

Физики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Лауреаты премии Сакураи
Награждённые Королевской медалью
Награждённые медалью Дирака